191st Street (straat) - straat in New York
 191st Street (Broadway-Seventh Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat